Wolfram Finance Platform — среда финансовых расчётов на базе Wolfram Mathematica.

Возможности

Интегрированная среда разработки 

 Формирование цен производных финансовых инструментов
 Анализ моделей, методы оптимизации, временные ряды
 Распределения вероятностей и проверка статистических гипотез.
 Поддержка интерактивных визуализаций данных и моделей

Данные в реальном времени 

 Проведение вычислений непосредственно с потоковыми данными от Bloomberg. Возможность использования актуальных данных с Bloomberg desktop в любых вычислениях или визуализациях. 
 Автоматическая генерация кода для использования потока данных в пользовательских приложениях.
 Встроенные архивные данные Wolfram|Alpha
 Возможность доступа к удалённым ресурсам данных через SQL и веб-сервисы

Высокопроизводительные вычисления 

 Алгоритмы, поддерживающиеся параллельными конструкциями программирования, которые могут распределять вычисления между аппаратными средствами или свободными вычислительными кластерами.
 Автоматическое распараллеливание алгоритмов на многоядерных компьютерах, или при наличии CUDA-совместимых аппаратных средств.
 Автоматический выбор алгоритмов.

Многоканальное развёртывание 

 Поддержка формата вычисляемых документов (CDF)
 API-интерфейсы с основными языками, базами данных, веб-сервисами и табличным процессором Excel.
 Возможностью генерировать C код.

Примечания 

Wolfram Research
Прикладное программное обеспечение